

Фельтгайм — громада в землі Нижня Саксонія

Фельтгайм — громада в кантоні Ааргау